Маляр (живописець, художник) — митець, що займається живописом, малярством.
 Маляр — робітник, який займається фарбуванням будов, стін приміщень.

Прізвище 

 Маляр Володимир Миколайович ( 1941) — український актор, народний артист УРСР (1970).
 Маляр Ганна Василівна ( 1978) — заступник Міністра оборони України.
 Маляр Павло (1910-?) — український прозаїк.
 Стефан Маляр — відомий маляр другої половини 17 ст.
 Маляр Юрій Володимирович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Українські прізвища